Mikołaj Lanckoroński z Brzezia (zm. 1462) – marszałek wielki koronny
 Mikołaj Lanckoroński z Brzezia (zm. 1520) – cześnik sandomierski, burgrabia krakowski
 Mikołaj Lanckoroński z Brzezia (zm. 1597) – podkomorzy podolski, rotmistrz jazdy koronnej
 Mikołaj Jan Lanckoroński – starosta nowokorczyński